Stilgoe ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Stilgoe
 Richard Stilgoe (* 1943), britischer Songtexter und Musiker